Английская Премьер-лига для резервистов () была футбольной лигой для резервистов английских футбольных клубов, выступавших в Премьер-лиге с 1999 по 2012 годы. Резервная лига была разделена на два дивизиона: северный и южный. 

Резервная лига в своём текущем формате была образована в 1999 году, придя на замену Центральной лиге на севере и Футбольной комбинации на юге в качестве высшей лиги для команд-резервистов, причём Центральная лига и Комбинация до сих пор функционируют в качестве турнира для резервистов клубов не из высшего дивизиона.

Команды в Премьер-лиге для резервистов входят в неё и выбывают из неё исходя из результатов выступления основных составов своих футбольных клубов. Если основной состав клуба выбывает из Премьер-лиги, то и резервная команда этого клуба также выбывает из Премьер-лиги для резервистов, а его место занимает резервная команда клуба, вышедшего в Премьер-лигу из Чемпионата Футбольной лиги.

В 2012 году была упразднена. Ей на смену пришёл новый турнир, Лига профессионального развития.

Победители 

Начиная с сезона 2004/05 и по настоящее время в концовке сезона проводится матч плей-офф между победителем северного и южного дивизионов с целью определения чемпиона среди резервных команд на всей территории Англии. В сезоне 2011/12 чемпионы северной резервной Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» обыграли в плей-офф чемпионов южной резервной Премьер-лиги, «Астон Виллу», став чемпионом Англии среди резервистов в рекордный четвёртый раз.

Клубы по числу побед

Примечания

Ссылки 
 Турнирные таблицы: (север), (юг)

Резервисты
Резервные футбольные лиги Англии